Initialement, le mot collectif, du latin collectivus, signifiant rassemblé est un adjectif qualificatif.

Une fois substantivé, le mot collectif désigne plusieurs individus considérés comme formant une entité à vocation communautaire appelée groupe.

 Dans le langage courant, un collectif vise souvent un groupe d'artistes, de professionnel voire un groupe à vocation politique ou syndicale ;
 Dans le secteur de l'édition de livres ou de disques, le terme « collectif » désigne la coopération plus de deux auteurs, compositeur ou interprètes dans la réalisation d'un œuvre.
 Dans le jargon parlementaire, un collectif budgétaire est une loi de finances rectificative.
 Plus récemment, le terme « collectif » désigne des équipes de travailleurs indépendants développant une activité commune, notamment dans le secteur du service.

Définition 
Un collectif se définit donc comme la réunion de plusieurs personnes, pendant une durée déterminée ou indéfinie, de façon informelle ou contractuelle, constituée dans le but de poursuivre un ou plusieurs objectifs communs, sous le pilotage de ses membres.

La durée est directement liée à la poursuite des objectifs, dont la nature peut être artistique, politique, professionnelle, morale ou cultuelle.

La forme étant liée à une nécessité, il convient de distinguer le collectif informel de celui doté de la personnalité juridique.

Collectif informel 
Un tel collectif sera souvent spontané ou expérimental, et se caractérisera par le fait de n'avoir ni forme, ni personnalité juridique ; le dirigeant d'un tel collectif sera a fortiori un dirigeant moralement  reconnu en tant que tel inter pares à moins que les membres n'en aient décidé autrement.

Collectif doté de la personnalité juridique 
Selon son essor, son contexte et le ou les enjeux qui lui son chers, un collectif peut être amené à choisir une forme lui conférant la personnalité juridique.
Les formes juridiques répondant alors le mieux à la nature d'un collectif sont l'association et la coopérative.

Confusion 
Le terme est souvent confondu avec celui d'action collective ou d'action coopérative, qui n'est que la conséquence de la raison d'être du collectif.

Références

Voir aussi 
Action collective
Action coopérative